Prunella („Braunelle, Brunelle“) kann bedeuten:

 Braunellen (Pflanzengattung), Pflanzengattung in der Familie der Lippenblütengewächse
 Kleine Braunelle, Pflanzenart in der Gattung der Braunellen
 Braunellen (Vogelgattung), die Vogelgattung in der monogenerischen Familie Braunellen, Ordnung Sperlingsvögel